Abbé Louis peut désigner :
 Joseph-Dominique Louis (1755-1837), ministre ;
 Paul Louis (1906-1962), résistant français